Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie SOKO Hamburg, sortiert nach der Produktionsreihenfolge. Die Fernsehserie umfasst bis März 2023 insgesamt fünf Staffeln mit 53 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 

Sokohamburgepisoden